Il doppio del torneo di tennis Challenger Banque Nationale 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frederik Nielsen e Kristian Pless che hanno battuto in finale Jasper Smit e Martijn van Haasteren 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  Brian Wilson (semifinali)
 Frank Moser /  Sebastian Rieschick (primo turno)

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (finale)
 Richard Bloomfield /  Jean-Claude Scherrer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Banque Nationale 2006